Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2018 war ein Snookerturnier, das vom 9. bis 16. Februar 2018 im Ramada Hotel in Sofia stattfand. Es war die 27. Austragung der vom europäischen Snookerverband EBSA veranstalteten Kontinentalmeisterschaft. Die bulgarische Hauptstadt war nach 2011 und 2014 zum dritten Mal Austragungsort der Amateureuropameisterschaft.

Harvey Chandler wurde Europameister und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Spielzeiten 2018/19 und 2019/20. Der Engländer besiegte im Finale den Nordiren Jordan Brown mit 7:2.

Modus 
Die 135 Teilnehmer wurden in 27 5er-Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Finalrunde

Runde der letzten 81 

|
|

|}
|}

Runde der letzten 64 bis Finale

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2018
Europameisterschaft
Billardturnier in Sofia